Босоле́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 175 км на схід від Марселя, 14 км на схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6323 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 14221,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 сайт Туристичне бюро 
 [ Розташування муніципалітету Босолей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи